Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ol“ beginnt.

Ol 



 OL (* 1965), deutscher Comiczeichner
 Ol’ Dirty Bastard (1968–2004), US-amerikanischer Rapper
 Ol, Andrei Andrejewitsch (1883–1958), russischer Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer